Albert Victor (Ettelbruck,?– ?) luxemburgi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés  
Játékvezetésből Ettelbruckban vizsgázott. Vizsgáját követően a Canton de Diekirch Labdarúgó-szövetsége által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Luxemburgi Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) minősítésével a Nationaldivisioun játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Luxemburgi labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1972-től tartotta tartja nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát és a németet beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint Európa-liga, Kupagyőztesek Európa-kupája és UEFA-bajnokok ligája klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. A luxemburgi nemzetközi játékvezetők rangsorában, a világbajnokság-Európa-bajnokság sorrendjében többedmagával az 5. helyet foglalja el 3 találkozó szolgálatával. A nemzetközi játékvezetéstől 1979-ben búcsúzott. Válogatott mérkőzéseinek száma: 3.

Labdarúgó-világbajnokság
Az 1978-as labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Selejtező mérkőzést az AFC /OFC zónák rájátszásában irányított.

Labdarúgó-Európa-bajnokság
Az 1976-os labdarúgó-Európa-bajnokságon és az 1980-as labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

Források 

Luxemburgi labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek
Élő személyek